Infamia, desonra oficial no antigo direito romano

Cinema e TV
 These Three, filme (1936) com Miriam Hopkins e Merle Oberon, traduzido no Brasil como "Infâmia"
 The Children's Hour (filme), com Audrey Hepburn e Shirley McLaine, exibido no Brasil como "Infâmia"
 Infamia (telenovela), produção mexicana da década de 1980